Државни пут 13 Хоргош—Кикинда—Зрењанин—Београд је пут IБ реда, претежно на територији Војводине који повезује север Бачке са Банатом и Београдом.

Детаљи трасе

Види још
 Путна мрежа у Србији

Извори